Гатцук Микола Олексійович (? — ?) — український фольклорист, мовознавець і письменник другої половини 19 століття.
 Гатцук Олексій Олексійович (1832, Одеса — 1891, Москва) — російський і український журналіст, археолог.

Українські прізвища
Прізвища на -ук